Molekulska formula -{C30H48O4}- se može odnositi na:

 Korozolinska kiselina
 Ganodermanontriol
 Hederagenin
 Maslinska kiselina